

Скши́нка () — польський топонім, утворений від слова skrzynka («скринька»).
Населені пункти та їхні частини
 Скшинка — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скшинка — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Скшинка — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Скшинка — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Скшинка — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

 Скшинка — частина села Ґаце-Слупецькі в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Скшинка — частина села Бжезінське-Голендри в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Скшинка — колонія в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства

Примітки